Alzenberg steht für:
 Alzenberg (Berg), ein Berg im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayerischer Wald
 Alzenberg (Calw), ein Stadtteil von Calw, Baden-Württemberg